Les Menzocchi, Forlivois, sont une famille d'artistes italiens :

 Francesco Menzocchi (1502 - 1574), peintre maniériste et ses fils :
 Pier Paolo Menzocchi (1532 env. – documenté fin 1589)
 Sebastiano Menzocchi (1535 env. - 1600 env.)

Famille d'artistes italiens
Homonymie de patronyme
Patronyme italien